

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 Виды в статусе подтвержденных обозначены значком «Ⓐ» (accepted); в статусе непроверенных, ожидающих подтверждения таксономического положения, значком «Ⓤ» (unchecked).
 В список включены таксоны в ранге вида и ниже, включая 53 подтвержденных и 47 непроверенных, с учетом видов гибридного происхождения.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

B 
 Ⓤ

C 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

D 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

E 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

F 
 Ⓐ 
 Ⓤ

G 
 Ⓐ

H 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

I 
 Ⓤ 
 Ⓤ

K 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

L 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

M 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

N 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

O 
 Ⓤ

P 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

R 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

S 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

T 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

U 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

V 
 Ⓐ 
 Ⓤ

W 
 Ⓤ

X 
 Ⓤ

Z 
 Ⓤ

Виды гибридного происхождения  
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Примечания 

Лопух